Сипресес има више значења:

 Сипресес (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сипресес (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сипресес, Лас Хулијанас (Наукалпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику